Bajadera može značiti:
 Bajadera (desert) - hrvatska desertna slastica
 Bajadera (balet) - balet Ludwiga Minkusa